Feen ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens van der Feen (* 1980), niederländischer Jazzmusiker
 Paul van der Feen (* 1978), niederländischer Jazzmusiker

Siehe auch:

Fee
Fehn
 Fenn
 Veen
 Venn